Sowinski oder Sowiński ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Sowinski (1931–2005), deutscher Germanist
 Erik Sowinski (* 1989), US-amerikanischer Leichtathlet
 Ignacy Loga-Sowiński (1914–1992), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm
 Ignaz Sowinski (1858–1917), österreichischer Architekt
 Józef Sowiński (1777–1831), polnischer General, Inhaber der Militärklasse des Pour le Mérite
 Leonard Sowiński (1831–1887), polnischer Dichter und Literaturhistoriker
 Wladimir Konstantinowitsch Sowinski (1853–1917), russischer Zoologe